Weisse ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Weisse (1855–1933), österreichischer Theaterschauspieler, Intendant und Stummfilmschauspieler
 Charles H. Weisse (1866–1919), US-amerikanischer Politiker
 Christian Hermann Weisse (1801–1866), deutscher evangelischer Theologe und Philosoph
 Hanni Weisse (1892–1967), deutsche Schauspielerin
 Ina Weisse (* 1968), deutsche Schauspielerin und Regisseurin
 Johann Friedrich Weisse (1792–1869), baltischer Kinderarzt
 Josef Weisse (1812–1897), deutscher Rabbiner
 Leo Weisse (1911–2000), deutscher Fotograf
 Maximilian Weisse (1798–1863), österreichischer Astronom und Direktor der Sternwarte Krakau
 Nikola Weisse (* 1941), Schweizer Schauspielerin 
 Richard Weisse (1889–1948), österreichischer Architekt
 Richard Ludwig Weisse (1844–1913), deutscher Architekt 
 Samson Weisse († 1946), deutscher Rabbiner
 Simon Weisse (* 1962), deutscher Requisiteur, Szenenbildner und Modellbauer 
 Wilhelm Weisse (1846–1916), deutscher Gärtner und Landschaftsarchitekt

Siehe auch:

 Weiße
 Weise